Windmill Hill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Windmill Hill-kulturen, arkeologisk fyndplats, Wiltshire, 
 Windmill Hill, Bristol – en förort till Bristol, England, 
 Windmill Hill, Cheshire – en ort i Halton, Cheshire, England, 
 Windmill Hill, East Sussex – en ort i East Sussex, England, 
 Windmill Hill, Kent – en ort i Kent, England
 Windmill Hill, Somerset – en ort i Somerset, England, 
 Windmill Hill, West Yorkshire – en ort i Wakefield, West Yorkshire, England
 Windmill Hill, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England,